Harald Christensen kan henvise til

 Harald Christensen (bryder) (1884 - 1959), en dansk bryder
 Harald Christensen (cykelrytter) (1907 – 1994), en dansk cykelrytter